Immanuel Nobel har flere betydninger:

 Immanuel Nobel den ældre – svensk kirurg
 Immanuel Nobel den yngre (1801-1872) – svensk våbeningeniør og opfinder